SNRNP40 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 357 амінокислот, а молекулярна маса — 39 311.

Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, сплайсінг мРНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки